Andreas Gillardon ist der Name folgender Personen:

* Andreas Gillardon der Ältere (1661–1723), Schweizer reformierter Pfarrer 
 Andreas Gillardon der Jüngere (1697–1751), Schweizer reformierter Pfarrer